

Patronyme 
 Ernst Wilhelm Tempel, astronome allemand

Astronomie 
Tempel peut désigner plusieurs comètes découvertes par Ernst Wilhelm Tempel :

 9P/Tempel, dite Tempel 1
 10P/Tempel, dite Tempel 2
 C/1859 G1 (Tempel)
 C/1860 U1 (Tempel)
 C/1863 V1 (Tempel)
C/1864 N1 (Tempel)
 C/1869 T1 (Tempel)
 C/1871 L1 (Tempel)
 C/1871 V1 (Tempel)
 C/1877 T1 (Tempel)

Voir aussi 
 11P/Tempel-Swift-LINEAR
 55P/Tempel-Tuttle, comète périodique
 (3808) Tempel, astéroïde
 cratère Tempel, cratère lunaire

Toponymie 
 Tempel, hameau de la commune de Bonnac, département du Cantal;
 Tempel, ancienne commune néerlandaise;
 Tempel, localité de la commune de Bodegraven-Reeuwijk, aux Pays-Bas;
 Tempel, un kecamatan du territoire spécial de Yogyakarta en Indonésie;

Homonymie de toponyme